Le Journal du séducteur est un roman du philosophe danois Søren Kierkegaard (1843).
 Le Journal du séducteur  est un film français de Danièle Dubroux (1996).

Homonymie de titre